Сохацкая:
 Сохацкая Балка — село (Андреевский сельский совет, Диканьский район, Полтавская область, Украина).
 Сохацкая, Виолетта Евгеньевна (1938) — советская гимнастка.